Díaz, régi spanyol családnév
 Diaz (1976) norvég rapper
 Diaz, település Arkansas államban, Jackson megyében (Amerikai Egyesült Államok)